Walther Graef (1873-1937), juriste et personnalité politique, membre du Reichstag
 Walther Graef (1875-1939), personnalité politique